Eleni ist ein weiblicher Vorname und die neugriechische Form von Helena. Der Name bedeutet „Die Leuchtende“.

Bekannte Namensträgerinnen:
 Eleni († 1522), Kaiserin von Äthiopien
 Eleni Amburger (1924–2017), deutsche Klassische Archäologin
 Eleni Artymata (* 1986), zypriotische Leichtathletin
 Eleni Chronopoulou (* 1988), ehemalige griechische Athletin der Rhythmischen Sportgymnastik
 Eleni Daniilidou (* 1982), griechische Tennisspielerin
 Eleni Dika (* 1995), griechische Sportlerin der Rhythmischen Sportgymnastik
 Eleni Frangiadaki (* 1982), griechische Volleyballspielerin
 Eleni Foureira (* 1987), griechische Sängerin, Schauspielerin, Tänzerin und Modedesignerin
 Eleni Gebrehiwot (* 1984), deutsche Langstreckenläuferin
 Eleni Ioannou (1984–2004), ehemalige griechische Judoka
 Eleni Karaindrou (* 1941), griechische Komponistin
 Eleni Konsolaki, griechische Klassische Archäologin
 Eleni Kounalakis (* 1966), US-amerikanische Politikerin und Diplomatin
 Eleni Mandell (* 1969), US-amerikanische Singer-Songwriterin
 Eleni Paparizou (* 1982), schwedische Sängerin griechischer Herkunft
 Eleni Peta (* 1970), griechische Sängerin und Cellospielerin
 Eleni Schindler-Kaudelka (* 1949), österreichische Archäologin
 Eleni Theocharous (* 1953), zypriotische Politikerin der Dimokratikos Synagermos
 Eleni Torossi (1947–2022), deutsche Schriftstellerin
 Eleni Tzoka (* 1956), polnische Sängerin griechischer Herkunft
 Eleni Vlachou (1911–1995), griechische Journalistin und Redakteurin

Weitere Bedeutungen:
 Eleni (Buch), autobiographischer Roman von Nicholas Gage
 Eleni (Film), US-amerikanisches Kriegsfilmdrama aus dem Jahr 1985, Regie: Peter Yates
 Eleni (Lied), erfolgreiche Komposition des niederländischen Musikerduos Tol & Tol

Einzelnachweise 

Weiblicher Vorname
Griechischer Personenname